FC Metalist Kharkiv er en fodboldklub hjemmehørende i den ukrainske by Kharkiv. I 1988 vandt klubben den sovjetiske pokalfinale med 2-0 over Torpedo Moskva. I den ukrainske liga er det endnu ikke blevet til nogen titler. Fem tredjepladser i ligaen er det bedste, heraf 4 år i træk fra 2007 til 2010. En gang er pokalfinalen tabt i 1992.

Titler 
 Ukrainske mesterskaber (0):
 Ukrainske pokalturnering (0):

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1925
Kharkiv